Slawjanka, auch Slavyanka () steht für:
 ein Gebirge in Bulgarien, siehe Slawjanka (Gebirge)
 eine Berghütte im gleichnamigen Gebirge in Bulgarien, siehe Slawjanka (Berghütte)
 ein Unternehmen aus Bulgarien, siehe Slawjanka (Unternehmen)

 folgende Ortschaften in Russland:
 Slawjanka (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Slawjanka (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Slawjanka (Leningrad, Kirowsk), Dorf in der Oblast Leningrad, Rajon Kirowsk
 Slawjanka (Leningrad, Luga), Dorf in der Oblast Leningrad, Rajon Luga
 Slawjanka (Leningrad, Priosersk), Siedlung in der Oblast Leningrad, Rajon Priosersk
 Slawjanka (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Slawjanka (Omsk, Nowowarschawka), Dorf in der Oblast Omsk, Rajon Nowowarschawka
 Slawjanka (Omsk, Scherbakul), Dorf in der Oblast Omsk, Rajon Scherbakul
 Slawjanka (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Slawjanka (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Slawjanka (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow
 Slawjanka (Wologda, Kirillow), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Kirillow
 Slawjanka (Wologda, Meschduretschenski), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Meschduretschenski
 Slawjanka (Wologda, Scheksna), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Scheksna
 Slawjanka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

siehe auch: Slowjanka